RRI se puede referir a:

  Radio Rumania Internacional, emisora internacional.
  RRI Rhein Ruhr International, ingeniería consultora.